Hölden heißen:
 Hölden (Walkertshofen), Ortsteil der Gemeinde Walkertshofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hölden (Gemeinde Gries), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Holden